Komunistická strana Slovenska (dt. Kommunistische Partei der Slowakei) bezeichnet:

 Komunistická strana Slovenska (1939), eine politische Partei in der Slowakei von 1939 bis 1948
 Komunistická strana Slovenska (1948), einen Teil der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei von 1948 bis 1992
 Komunistická strana Slovenska (1992), eine politische Partei in der Slowakei seit 1992

Siehe auch:
 Komunistická strana Slovenska – ein kurzer historischer Abriss der Gründungen, Abspaltungen und Zusammenschlüsse dieser Parteien
Komunistická strana Slovenska - 91